Кубок Футбольної ліги 2008–2009 — 49-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє у своїй історії здобув Манчестер Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2008

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2008

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/21 січня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/20 січня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі
2008 в англійському спорті
2009 в англійському спорті